Prästgårdsängen kan avse:

Prästgårdsängen, Göteborg – bostadsområde i stadsdelen Lunden i Göteborg
Prästgårdsängen (naturreservat) – naturreservat i Avesta kommun i Dalarnas län
Prästgårdsängens naturreservat – naturreservat i Halltorps socken i Kalmar kommun i Småland (Kalmar län)